Gungu peut désigner :
 Gungu, localité de l'ex-province du Bandundu en République démocratique du Congo ;
 Gungu, territoire de la province du Bandundu en République démocratique du Congo ;
 le gungu, une langue bantoue de l’Ouganda.